Mostri (Watchers) – romanzo di Dean Koontz del 1987
 Alterazione genetica (Watchers) – film del 1988 diretto da Jon Hess